Le Tournoi de Rome 1987 s'est déroulé du 11 au 17 mai et a vu la victoire de Mats Wilander qui a battu en finale Martín Jaite remportant ainsi son  sur le circuit ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

ATP 1987
Sport en Italie en 1987
Tennis masculin en 1987
Tennis en mai 1987